Transaktionssteuern sind die
 Börsenumsatzsteuer, eine Kapitalverkehrsteuer auf Wertpapierumsätze im Inland oder unter Beteiligung wenigstens eines Inländers im Ausland
 Finanztransaktionssteuer, allgemein eine Steuer auf börsliche und außerbörsliche Finanztransaktionen
 Tobin-Steuer, eine 1972 vorgeschlagene Finanztransaktionssteuer auf internationale Devisengeschäfte

Siehe auch: